Bom Retiro é um bairro da cidade de Teresópolis, interior do estado do Rio de Janeiro, conhecido pela tradição de ainda manter um elevado número de casas de veraneiro de alto padrão. Sedia dois dos clubes mais tradicionais da cidade de Teresópolis: a Casa Espanhola de Teresópolis e o Clube Bom Retiro, ambos modestos em tamanho mas muito tradicionais.  

É delimitado pelos Bairros Tijuca, Jardim Meudon, São Pedro, e Pinheiros (antigo "Morro dos Pinheiros") . Dos citados bairros, o Pinheiros é único que apesar de geograficamente ser limítrofe, não possui acesso terrestre com o Bom Retiro. O traçado que deveria começar na Rua Napoleão Laureano no Bom Retiro, passaria através do Bosque Urarema, chegaria na rua Padre José de Anchieta na Tijuca, para dali então encontrar com a Rua Rei Alberto, no bairro Pinheiros. Este traçado contudo jamais foi concluído pelo poder público municipal. 

Atualmente o Bosque Urarema, uma extensa região de mata atlântica protegida que fica no Bom Retiro está inacessível. Por negligência ou à revelia do poder público e do IBAMA, o acesso ao bosque foi obstruído por um portão erguido por uma propriedade particular que fica ao fim da Rua Napoleão Laureano, e é vizinha à mata. No passado, era comum a exploração do bosque por aventureiros e/ou naturalistas que caminhavam no local, ou por esportistas que seguiam de bicicleta por antigas trilhas que ali haviam e que iam até o Bairro Pinheiros. 

Apesar de ser uma das mais nobres áreas da cidade de Teresópolis, junto com a Granja Comary e Agriões, geograficamente o bairro está a cerca de 2,5 km do Centro de Teresópolis. 

Bairros de Teresópolis